14693 Selwyn
Selwyn (Harry Potter)